2021-es Formula–3 osztrák nagydíj az FIA Formula–3 bajnokság 2021-es szezonjának harmadik versenyhétvégéje volt, amelyet július 2. és július 4. között tartottak meg a Red Bull Ringen. A versenyeket a Formula–1 osztrák nagydíj betétfutamaiként tartották meg. Az első sprintfutamot Dennis Hauger, a másodikat David Schumacher, míg a főfutamot Frederik Vesti nyerte meg.

Eredmények

Szabadedzés

Kvalifikáció

Megjegyzés:
 – Roman Staněk Lorenzo Colombo feltartásáért három rajthelyes büntetést kapott.

1. Sprintverseny

Megjegyzések:
 – Olli Caldwell, Victor Martins és Calan Williams pályaelhagyás általi előnyszerzésért öt másodperces időbüntetést kapott.
 – Jak Crawford pályaelhagyás általi előnyszerzésért öt másodperces időbüntetést kapott. 
 – Alekszandr Szmoljar másik versenyző leszorításáért öt másodperces időbüntetést kapott.
 – Logan Sargeant, Caio Collet és Amaury Cordeel pályaelhagyás általi előnyszerzésért tíz másodperces időbüntetést kapott.
 – Filip Ugran és Matteo Nannini pályaelhagyás általi előnyszerzésért harninc másodperces időbüntetést kapott.
 – Ivasza Ajumut a fekete-narancsásrga zászló figyelmen kivűl hagyásáért kizárták  a versenyből.

2. Sprintverseny

Megjegyzések:
 – Caio Collet elkerülhető baleset okozásáért öt másodperces időbüntetést kapott.
 – Caio Collet és Ido Cohen pályaelhagyás általi előnyszerzésért öt másodperces időbüntetést kapott.
 – Rafael Villagómez túllépte a megengedett sebességhatárt a virtulis biztonsági autós fázis alatt, ezért öt másodperces időbüntetést kapott.
 – Juan Manuel Correa egy húsz másodperces időbüntetést kapott.

Főverseny

Megjegyzések:
 – Enzo Fittipaldi pályaelhagyás általi előnyszerzésért öt másodperces időbüntetést kapott.
 – Tijmen van der Helm elkerülhető baleset okozásáért öt másodperces időbüntetést kapott.
 – Johnathan Hoggard pályaelhagyás általi előnyszerzésért harninc másodperces időbüntetést kapott.
 – Jak Crawford elkerülhető baleset okozásáért tíz másodperces időbüntetést kapott.
 – Oliver Rasmussen, Filip Ugran és Jack Doohan pályaelhagyás általi előnyszerzésért tíz másodperces időbüntetést kapott.
 – Kaylen Frederick eltörte a csuklóját a második sprintverseny, ezért nem indulhatott a főversenyen.

A bajnokság állása a verseny után

Jegyzetek

További információk 
Hivatalos eredmény - szabadedzés
Hivatalos eredmény - időmérő edzés
Hivatalos eredmény - 1. sprintverseny
Hivatalos eredmény - 2. sprintverseny
Hivatalos eredmény - főverseny
A versenyzői bajnokság állása a versenyt követően
A csapatbajnokság állása a versenyt követően

Osztrák
Autóversenyzés Ausztriában